La adopción de animales es el proceso de tomar la responsabilidad de un animal que un dueño previamente ha abandonado o dejado en un refugio de animales.

Existe un gran número de lugares donde se puede adoptar, tanto lugares físicos, como los refugios, como por internet, estos sitios web tienen bases de datos de mascotas y animales albergados por personas y grupos de rescate y pueden ser encontrados fácilmente. A nivel internacional existen Petfinder.org, The Shelter Pet Project, Let's Adopt, Pet Search Party, and Adopt-a-Pet.com, etc.

Adopción de perros

Razones 
Adoptar a un animal es una oportunidad para ti y una segunda oportunidad para él. Una oportunidad para ti, porque darás hogar y cariño a un animal que ha sufrido la aterradora experiencia del abandono y desamparo e incluso el maltrato, y aunque la mayoría de animales que esperan en una jaula ser adoptados son sociables y confiados, también los hay debido a la terrible situación vivida tienen miedo o son asustadizos, si te decides a adoptarlos podrás vivir la maravillosa transformación de un animal traumatizado que vuelve a recuperar la confianza.

Además México es el país latinoamericano con un mayor número de perros, pues según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay 18 millones de caninos.

Sin embargo, sólo 30% tiene dueño, el resto vive en la calle ya sea por abandono directo o al ser cría de estos animales en situación de calle.

“Los animales se adquieren por impulso, sin el consenso familiar y sin pensar si se cuenta con las condiciones o tiempo necesario para cuidarlos”, señaló. El 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero, el cual nació en Chile para fomentar la adopción de caninos y así disminuir un conflicto que se presenta en todo el mundo.

Los que compran los cachorros de las tiendas de animales financian la crueldad de las granjas de cachorros, los perros de cría son cruelmente maltratados e inhumanamente asesinados. Algunos criadores que no pueden vender sus cachorros son conocidos por matarlos de manera inhumana, utilizando métodos como el ahogamiento, otros los abandonan.

Es por ello que en la actualidad hay campañas de adopción. Puedes visitar un albergué para perros

Consejos básicos para ayudarlo a sentirse en casa 
 Establecer una rutina diaria tan pronto como te sea posible.
 Elige un horario específico para que coma, duerma y haga ejercicio.
 Como una medida preventiva, programa una visita al Médico Veterinario durante la primera semana. Esto garantizará que cualquier condición de salud que pueda afectado, pueda ser corregida lo más pronto posible.
 Cuando presentes a tu perro a personas desconocidas, asegúrate de hacerlo gradualmente, Si es posible, limita estas ocasiones a no más de dos personas nuevas en cada presentación.
 Tu perro tiene que poder olfatear a las personas antes de que estas lo quieran acariciar, por lo tanto asegúrate de vigilarlo hasta que estés convencido de que no se sienta amenazado. Bajo ninguna circunstancia debes dejar que nadie moleste o incordie a tu perro, pues en ocasiones los perros pueden reaccionar de diferentes maneras ante los desconocidos, sobre todo si no entienden sus juegos.

Insumos necesarios 
 Cama: Una cama forrada con un pequeño cojín lavable es lo ideal. Ojo con revisar el tamaño, tu perro debe caber en ella.
 Platos: Tu perro tiene que tener su propia vajilla: un plato para la comida y otro para el agua fresca. Trata de que no sean de plástico ya que tienden a rallarse y son difíciles de limpiar .
 Collar y correa: Lo más recomendable es que su collar sea de nylon liguero o de cuero para que sea más resistente y no les lastime.
 Placa de identificación: Puedes elegir el diseño que más te guste, lo importante es que tenga su nombre, tu dirección y teléfono por si se llegara a perder.
 Cepillo: Cepillarlo con regularidad le ayudará a su pelaje a verse más cuidado y mucho más lindo. Utiliza un cepillo de cerdas suaves o un peine de metal de dientes abiertos, dependiendo de su tipo de pelo.
 Juguetes: Compra juguetes de plástico o materiales resistentes que sean fáciles de lavar.
 Alimento y agua: Es importante darle desde pequeño un alimento completo y balanceado al 100%, en las cantidades correctas y no olvides tener siempre agua fresca y limpia disponible para él.

Beneficios en salud 
En los últimos 40 años son muchos los estudios que han demostrado los beneficios para la salud provenientes de tener mascotas, principalmente perros.

Muchas investigaciones realizada demuestran que las personas que tienen un perro en casa, suelen evitar este tipo de problemas:
 Mayor probabilidad de sobrevivir después de un ataque al corazón
 Disminución de la presión arterial en situaciones de estrés
 Menos complicaciones de salud
 Una mejora en su bienestar psicológico

Incluso se dice que los niños que tienen perro pierden menos días de escuela por enfermedades.

Beneficios emocionales 
 Trae efectos positivos en la salud física y mental de las personas.
 Es más probable que las personas se acerquen, sonrían y hablen con alguien que trae un perro.
 Cuando un niño es dueño de un perro, aprende acerca de la responsabilidad.
 La tenencia de mascotas ayuda a los niños a mejorar su autoestima y a desarrollar empatía.
 Los perros ayudan a dar apoyo social a quienes han sufrido una pérdida familiar o de alguna amistad.
 Los perros disminuyen los sentimientos de soledad.
 La tenencia de un perro puede mejorar y elevar las interacciones con otras personas.

Manutención al año 
 Adulto: 7 mil 857 pesos mexicanos (aproximadamente 365 USD)
 Talla mediana: 10 mil 609 pesos (aproximadamente 515 USD)
 Extra grande: 25 mil pesos (aproximadamente 1200 USD).

Vacunas 
Las vacunas para perros son una de las herramientas de la medicina más importantes y preventiva más eficaces para ayudar y proteger a los perros de enfermedades.

Las vacunas para perros deben aplicarse en cachorros o perros adultos, que protejan al perro contra los virus o bacterias que se desea proteger.

De aplicación obligatoria:
 Vacuna contra la rabia.
 La séxtuple (refuerzos).
 Desparasitaciones.
 Vacuna quíntuple.
 Vacuna contra tos (si es necesario).
 Tratamiento contra dirofilaria y giardia, si es necesario.

Dar un perro en adopción 
Muchas veces sucede que no podemos tener nuestro perro por diferentes causas y tenemos que tomar la decisión de darlo en adopción. Si tienes un perro que ha tenido crías y no puedes mantenerlas, una buena opción es dárselos a una veterinaria por algunos días a ver si pueden ellos encontrarles hogar, o buscar una campaña que lo pueda dar en adopción.

Véase también 
 Animal de compañía

Referencias

Enlaces externos 
  - Información sobre adoptar un perro 
 Información de Adopción de Mascotas - de la Humane Society de Estados Unidos 

 To Spur Adoptions, an Oakland Cafe Puts Cats Among the Patrons (DEC. 15, 2014), Carol Pogash, The New York Times, 

Animales abandonados